Grund se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Roger Grund
 Darryl W. Grund